Esistono più comuni francesi con questo nome

Blanzac – Alta Loira
Blanzac – Alta Vienne